Кияни — назва мешканців Києва.

Села:

 Кияни — Харківська область, Богодухівський район.

Села:

 Кияни — Загребська жупанія, у складі міста Грачаць.

Див. також 

 «Кияни передусім!» — громадська організація.
 «Кияни за громадський транспорт» — громадська організація.
 Кузьма Киянин
 «Картка киянина»